burka – rodzaj nieprzezroczystego przykrycia głowy
 burka – płaszcz zrobiony z filcu lub karakułów
 Burka – wieś w Palestynie

Osoby o tym nazwisku:
 Gelete Burka – etiopska lekkoatletka
 Petra Burka – kanadyjska łyżwiarka figurowa
 Sylvia Burka – kanadyjska łyżwiarka szybka

Zobacz też 
 burek